Bourbon-Vendôme ist der Name zweier französischer Adelsgeschlechter aus dem Hause Bourbon, die das Herzogtum Vendôme innehatten:
 „Erstes Haus Bourbon-Vendôme“, Linie des Hauses Bourbon, siehe Stammliste der Bourbonen#Linie Bourbon-Vendôme
 „Zweites Haus Bourbon-Vendôme“, illegitime Nebenlinie des Hauses Bourbon, siehe Vendôme (Adelsgeschlecht)

Bourbon-Vendôme ist der Familienname folgender Personen:
 François de Bourbon-Vendôme, duc de Beaufort (1616–1669), Dritter Herzog von Beaufort und Pair von Frankreich
 Françoise de Bourbon-Vendôme (1539–1587), protestantische Adlige
 Louis de Bourbon-Vendôme (1493–1557), französischer Adliger und Kleriker, Kardinal